Keane (glazbeni sastav)
The Keane Brothers
Keane (film)
Keane (kompanija)